

Prénom 

 Bahri Barbouche (1884-1975), homme politique et militant tunisien ;
 Bahri Guiga (1904-1995), avocat et homme politique tunisien ;

Patronyme 

 Abbas Bahri (1955-2016), mathématicien tunisien ;
 Akissa Bahri (née en 1956), ingénieure agronome et femme politique tunisienne ;
 Brahim El Bahri (né en 1986),footballeur marocain ;
 Hamid Bahri (né en 1989), footballeur algérien ;
 Rachid Bahri (né en 1949), chanteur algérien ;
 Tawfik Bahri (1952-2021), acteur tunisien ;
 Younes Bahri (vers 1903-1979), journaliste, diffuseur et écrivain irakien.

Toponymes 

 Bahri : troisième plus grande ville du Soudan ;
 Bordj El Bahri : commune de la wilaya d'Alger en Algérie ;
 Boudouaou El Bahri : commune de la wilaya de Boumerdès en Algérie.